Il singolare del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Coutelot che ha battuto in finale Luis Horna 62-7, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (quarti di finale)
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Petr Luxa (primo turno)
 Francisco Costa (secondo turno)

 Albert Montañés (primo turno)
 Werner Eschauer (primo turno)
 Nicolas Coutelot (Campione)
 Oscar Serrano-Gamez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 2000